PPX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Param (Papua Nuova Guinea)